La formula molecolare C2H3ClO2 può indicare:
 Acido cloroacetico
 Metilcloroformiato

Formule molecolari